Арменак Саркисович Саркисян (), более известный под псевдонимом Сармен (, 1 марта 1901, село Пахванц, около Востана, Ванский вилайет, Османская империя — 18 февраля 1984, Ереван) — армянский , заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1967), член Союза писателей СССР с 1934 года։ Член КПСС с 1941 года.
Его псевдоним Сармен образован из сочетания первого слога фамилии поэта (Сар) и второго слога имени (мен); этот псевдоним придумал его учитель Егише Терлемезян.

Биография 
Родился в османской Западной Армении, в селе Пахванц, ныне ил Ван на территории Турции.  Его родители погибли в 1915 году во время Геноцида армян.  Детство Сармена прошло в детском доме.  В 1932 году окончил Ереванский университет — факультет лингвистики.  Его первое стихотворение «К Богу» было опубликовано в 1919 в газете Тбилиси «Парос». 

Сармен — автор текста государственного гимна Армянской ССР.  Его стихи легли в основу многих песен армянских композиторов.  Композитор Сергей Зубковский написал «Поэму о море» на текст Сармена.

Скончался в Ереване.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта» (27 июня 1956)

Библиография 
 Поля улыбаются (стихи), Ленинакан, 4-е издание Петрата, 1925 г., 15 стр.
 Полет (стихи), Ереван-Москва, Петрат, 1935, 167 стр.
 Ленин-гигант, Ереван, Петрат, 1937, 18 стр.
 Сепо (поэма), Ереван, Петрат, 1939, 16 стр.
 Покорённое счастье (стихи), Ереван, Петрат, 1939, 32 стр.
 Страна песен, Ереван, Айпетрат, 1940, 272 стр.
 Подарок, Ереван, Айпетрат, 1940, 10 стр.
 Героическая смерть (поэм), Хайпетрат, 1940, 32 стр.
 Две басни, Ереван, Петрат, 1940, 11 стр.
 Звезды, Ереван, Айпетрат, 1942, 52 стр.
 Родина (стихи), Ереван, Айпетрат, 1944, 128 стр.
 Цветение (стихи, поэмы), Ереван, Айпетрат, 1945, 149 стр.
 Голосом сердца (стихи), Ереван, «Советский писатель», 1947, 126 стр.
 Семь счастливцев (стихотворения), Ереван, Айпетрат, 1950, 56 стр.
 Избранные, Ереван, Айпетрат, 1951, 192 стр.
 Цахкадзор (стихи), Ереван, Айпетрат, 1952, 64 стр.
 Потерянные руки (поэма), Ереван, Айпетрат, 1954, 28 стр.
 Тоска по вершинам (стихи), Ереван, Айпетрат, 1954, 160 стр.
 Родной дом (стихи и поэмы), Ереван, Айпетрат, 1955, 228 стр.
 Огни тоски (так же включены в сборник поэмы «Месроп Маштоц» и «Убитая любовь»), Ереван, Айпетрат, 1957, 244 стр.
 Говорящие цветы (стихи, поэмы), Ереван, Айпетрат, 1958, 128 стр.
 Пионерская эстрада. Материалы для самодеятельных отрядов пионерных школьников (также вошли в сборник из произведений Сармена), Ереван, Айпетусманхрат, 1959, 215 стр.
 Песни (с нотами на армянском и русском), Ереван, Айпетрат, 1959, 93 стр.
 Избранные страницы советской армянской литературы. Поэзия (в книгу вошли также произведения Сармена), Ереван, Айпетрат, 1960, 480 стр.
 Армянское сердце (в книгу вошли стихи, легенды, миниатюры и поэмы «Ленин и поэт» и «Айос и Картлос»), Ереван, Айпетрат, 1960, 287 стр.
 Источник поэта (поэмы, стихи), Ереван, Айпетрат, 1961, 512 стр.
 Тост-рюмка (стихи), Ереван, Айпетрат, 1963, 272 стр.
 Цветочная зима (стихи), Ереван, Айпетрат, 1964, 202 стр.
 Сочинения в 2-х томах, том 1, Ереван, «Айастан», 1966, 431 стр.
 Сочинения в 2-х томах, том 2, Ереван, «Айастан», 1967, 292 стр.
 Сказки, рассказы, стихи (Сармен также есть в сборнике), Ереван, Луйс, 1967, 239 стр.
 Мечта (стихи), Ереван, «Армения», 1969, 292 стр.
 Мои родные девушки, Ереван, «Армения», 1971, 160 стр.
 В мире детей (стихи), Ереван, «Армения», 1972 г., 100 стр.
 Քյոռօղլի, Ереван, «Айастан», 1974, 96 с.
 Колокола (Сармен также есть в сборнике)), Ереван, «Айастан», 1974, 160 стр.
 Сочинения в 2-х томах, том 1, Ереван, «Айастан», 1976 г., 326 стр.
 Сочинения в 2-х томах, том 2, Ереван, «Айастан», 1977, 208 стр.
 Айос и Картлос (стихотворение), Ереван, «Советский писатель», 1979, 24 страницы.
 Армянские глаза. Миниатюрная скульптура. Песни моря, солнца и весны. Повествующий о любви. Ереван, «Советский писатель», 1980, 248 стр.
 Сердце (стихи), Ереван, «Советский писатель», 1981, 331 стр.
 Քյոռօղլի (поэма), Ереван, «Советский писатель», 1981, 176 стр.
 Радуга. Сборник стихов обобщает лучшие произведения детских писателей 15 республик СССР (в сборник также включены несколько произведений Сармена), Ереван, «Советский писатель», 1982, 184 стр.
 Месроп Маштоц (поэма), Ереван, Луйс, 1982, 24 стр.
 Зов ностальгии (избранное), Ереван, 2001.

Литература 
 Юсян М., Сармен (жизнь и литературная деятельность) Ереван, 1969.
 Армянская Советская Энциклопедия, т. 10, Ереван, 1985.
 Краткая армянская энциклопедия, т. 4, Ереван, 2003.
 Кто есть кто / армяне. Биографическая энциклопедия /, т. 2, Ереван, 2007.

Примечания 

Заслуженные деятели культуры Армянской ССР
Армянские поэты